Can Mir (Palma), magatzem de fustes a les avingudes de Palma, prop de l'estació del tren de Sóller 
 Can Mir (Rubí), masia al mig d'una urbanització al municipi de Rubí (Vallès Occidental) 
 Can Mir (Viladecavalls), nucli de població i un polígon industrial del municipi de Viladecavalls, al Vallès Occidental